Herménégilde, prince wisigoth et fils du roi Léovigilde, est un prince martyr en Espagne au .
 Herménégilde Duchaussoy (1854-1928) est un météorologue français né à Hangest-sur-Somme dans le département de la Somme.
 Herménégilde Boulay (1861-1942) est un homme politique du Québec
 Herménégilde Chiasson est un artiste canadien né en 1946 à Saint-Simon en Acadie.
 Saint-Herménégilde est une municipalité de la municipalité régionale de comté de Coaticook et de la région administrative de l'Estrie.
 l'Ordre royal et militaire de Saint-Herménégilde est une distinction militaire et un ordre honorifique espagnol créé en 1814